Лізвінський Анатолій Володимирович (1947—2008) — провідний соліст Кубанського козачого хору. Народний артист Росії.
 Лізвінський Валерій Іванович (1966—2015) — капітан Збройних сил України. «Кіборг».

прізвища